Dorotea Falcko-Simmernská (6. ledna 1581, Kaiserslautern – 18. září 1631, Sandersleben) byla simmernská falckraběnka a sňatkem anhaltsko-desavská kněžna.

Život 
Dorotea se narodila ve městě Kaiserslautern jako jediné přeživší dítě falckarběte Jana Kazimíra Simmernského a jeho manželky Alžběty, dcery saského kurfiřta Augusta.

21. února 1595 se jako čtrnáctiletá v Heidelbergu provdala za o čtrnáct let staršího knížete Jana Jiřího I. Anhaltsko-Desavského. Stala se jeho druhou manželkou; tou první byla Dorotea z Mansfeld-Arnsteinu, se kterou měl pět dětí. K oltáři ji vedl její poručník, falcký kurfiřt Fridrich IV. Pod jejím vlivem její manžel v roce 1596 otevřeně konvertoval ke kalvinismu. Po jeho smrti odešla na své vdovské sídlo na hradě Sandersleben.

Byla členkou Ctnostné společnosti pod přezdívkou die Gastfreie ("pohostinná").

Dorotea zemřela 18. září 1631 ve věku 50 let v Sanderslebenu. Pohřbena byla v kostele sv. Marie v Dessau. Její dva nejstarší synové přidali k jejímu hrobu v roce 1631 náhrobek.

Potomci 
Za dvacet tři let manželství Dorotea porodila jedenáct dětí:

 Jan Kazimír Anhaltsko-Desavský (7. září 1596 – 15. září 1660)
 Anna Alžběta Anhaltsko-Desavská (5. dubna 1598 – 20. dubna 1660)
 Fridrich Mořic Anhaltsko-Desavský (18. února 1600 – 25. srpna 1610)
 Eleonora Dorotea Anhaltsko-Desavská (16. února 1602 – 26. prosince 1664)
 Sibyla Kristýna Anhaltsko-Desavská (11. července 1603 – 21. února 1686)
 Jindřich Valdemar Anhaltsko-Desavský (7. listopadu 1604 – 25. září 1606)
 Jiří Aribert Anhaltsko-Desavský (3. června 1606 – 14. listopadu 1643)
 Kunhuta Juliana Anhaltsko-Desavská (17. února 1608 – 26. září 1683)
 Zuzana Markéta Anhaltsko-Desavská (23. srpna 1610 – 13. října 1663)
 Johana Dorotea Anhaltsko-Desavská (24. března 1612 – 26. dubna 1695)
 Eva Kateřina Anhaltsko-Desavská (11. září 1613 – 15. prosince 1679)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Wittelsbachové (Falcko-Simmernští)
Anhaltsko-Desavští
Německé hraběnky
Narození v roce 1581
Narození 6. ledna
Narození v Kaiserslauternu
Úmrtí v roce 1631
Úmrtí 18. září
Ženy